Ludwig Fischer puede referirse a:
 Ludwig Fischer (1905-1947), político nazi;
 Ludvig Fischer (1828-1907), botánico suizo;
 Ludwig Fischer (1915-1991), piloto de automovilismo alemán.